Дети солнца:
 «Дети солнца» — пьеса М. Горького.
 «Дети солнца» — советский фильм 1956 года.
 «Дети солнца» — рассказ американского фантаста Эдмонда Мура Гамильтона 1962 года.
 «Дети солнца» — франко-марокканский фильм 1962 года.
 «Дети солнца» — итальянский фильм 1964 года.
 «Дети солнца» — советский телефильм 1985 года, экранизация пьесы М. Горького.
 «Дети солнца» — американский фантастический кинофильм 1986 года.
 «Дети солнца» — израильский документальный фильм 2007 года.
 «Дети солнца» — этно-мюзикл Владимира Подгорецкого.